Belén es una vereda del municipio de Machetá (departamento de Cundinamarca) ubicada en la provincia de Almeidas, (Colombia).

En su mayoría la vereda está compuesta por minifundios dedicados a la agricultura de subsistencia. Debido a las condiciones orográficas de la zona, el uso de maquinaría agrícola resulta ineficiente, y como consecuencia, aún se utiliza arados de tracción animal para preparar la tierra.

El agua para consumo humano es directamente obtenida de la quebrada Tocolá. El servicio de alcantarillado es inexistente.

Existe una escuela local que presta servicios en días determinados de la semana. En el pasado, los profesores hacían parte de la misma comunidad.

Geografía 

La vereda se encuentra delimitada al por el río Machetá y al oriente por la quebrada Tocolá. La quebrada abastece de agua a la vereda a través de canaletes artesanales y tanques de almacenamiento. El agua es también llevada a la vereda de Guina y al municipio de Guateque (Boyacá), constituyéndose en una de las fuentes hídricas más importantes de la región. Se estima que su velocidad de suministro promedio es de 3 litros por segundo.

Las Peñas de Belén son una de las principales cumbres del municipio.

Sitios de interés 

La vereda posee una belleza natural única. Desde sus colinas se puede divisar los municipios de Manta y Tibirita. Otros sitios de interés son

 El Potrerito: Lugar central donde la comunidad tiene sus residencias.
 El Salto: ubicado en la esquina noroccidental de la vereda.
 El Palón: ubicado en la esquina nororiental.
 El Tendido: ubicado en la zona occidental de la carreta. Limita con la vía principal (Carretera Nacional 56) que pasa por la cabecera municipal de Machetá.
 El Puente: ubicado en la zona sur de la vereda. Limita con la quebrada de Tocolá.

Referencias

Enlaces externos 

 Fotos de la quebrada Tocolá, comúnmente denominada por los locales como La Chorrera.

Veredas de Cundinamarca